Andrzej Dziuba (ur. 1950) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny łowicki
 Andrzej Dziuba (ur. 1956) – polski działacz samorządowy, prezydent Tychów
 Andrzej Dziuba (ur. 1974) – polski piłkarz (RKS Radomsko, Calisia Kalisz) i trener piłkarski (LKS Czarnylas, Ostrovia Ostrów Wlkp.)